Carolyn Jean Spellmann Shoemaker, née le  à Gallup, aux États-Unis, et morte le  à Flagstaff, est une astronome américaine qui est notamment connue pour avoir codécouvert la comète Shoemaker-Levy 9. Seule ou en collaboration, elle a découvert trente-deux comètes. Avec son époux, l'astronome Eugene M. Shoemaker, elle a découvert plus de neuf cents objets astronomiques.

Biographie 
Carolyn Spellman ne semblait pas destinée à une carrière scientifique : elle ne s'intéressait pas aux étoiles, et le cours de géologie qu'elle suit l'ennuie profondément. Après avoir obtenu une maîtrise en histoire et sciences politiques de l'université d'État de Californie à Chico en 1950, elle rencontre son futur époux, Eugene M. Shoemaker, un géologue qui poursuit alors son doctorat à Caltech.

Après une brève carrière dans l'enseignement, Carolyn épouse Eugene en 1951 avec lequel elle a trois enfants. Ensuite, elle mène, pendant une trentaine d'années, la vie d'une femme au foyer, tout en assistant un peu son époux.

À partir de 1979, Carolyn s'intéresse à l'astronomie et étudie les films pris avec le télescope à grand champ de l'observatoire Palomar, combinés dans un stéréoscope, pour trouver des objets qui se déplacent par rapport au fond fixe des étoiles. Cette activité se transforme, en 1982 en un projet, le PACS (Palomar Asteroid & Comet Survey), pour lequel les époux Shoemaker utilisent 7 nuits par mois un télescope du mont Palomar et découvrent notamment des objets géocroiseurs. 

Carolyn et son époux découvriront environ neuf cents astéroïdes, dont , mais la véritable passion de Carolyn, ce sont les comètes : entre 1983 et 1994, elle en découvre 32, plus que tout autre être humain avant elle, avec l'aide de Henry E. Holt et de David H. Levy avec qui elle partage certaines découvertes, dont celle de la comète Shoemaker-Levy 9.

Les Shoemaker ont rendu crédible l'hypothèse de l'impact d'objets célestes sur la Terre. Dès 1984, ils passent trois mois par an en Australie, un continent peu sujet à l'activité tectonique et donc susceptible de présenter beaucoup de traces d'anciens cratères.

C'est lors d'un de ces voyages, en 1997, que survient l'accident de voiture au cours duquel Eugene décède. 

Carolyn Shoemaker a reçu un doctorat à titre honoraire de la Northern Arizona University et la médaille pour Réussite scientifique exceptionnelle de la NASA en 1996. Elle et son mari ont reçu la médaille James-Craig-Watson en 1998.

Elle meurt le .

Honneurs et récompenses 
L'astéroïde (4446) Carolyn a été nommé en son honneur.

Astéroïdes découverts

Shoemaker est créditée par le  Centre des planètes mineures de la découverte de  numérotés entre 1980 et 1994.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 
 
 .

Astronome américain du XXe siècle
Femme astronome
Naissance en juin 1929
Naissance dans le comté de McKinley
Décès à 92 ans
Décès à Flagstaff (Arizona)
Décès en août 2021
Étudiant de l'université d'État de Californie
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes